Le terme ligne I est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne I du métro de Buenos Aires

Tramway 
 Ancienne ligne I du tramway de Lille.

Voir aussi 
  

H